Łachwa – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim
 Łachwa – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Łachwa – rzeka na Białorusi, dopływ Dniepru
 Łachwa – stacja kolejowa linii Kalinkowicze – Łuniniec, na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim w miejscowości Łachwa
 sielsowiet Łachwa – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim
 gmina Łachwa – dawna gmina wiejska, w Polsce, w województwie poleskim